Weixelberg ist der Name folgender Orte:

Weixelberg (Gemeinde Martinsberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Martinsberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
Weixelberg (Gemeinde Hartl), Ortsteil von Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
Weixelberg (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
Weixelberg (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil von Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark